Липштат може бити:

 Липштат, град у немачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија
 Липштат (Семили), варошица у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република